Курцвайль, иногда Курцвейль () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 
 Курцвайль, Барух (1907—1972) — израильский учёный в области новой литературы на иврите и истории культуры, публицист.
 Курцвайль, Макс (1867—1916) — австрийский художник-экспрессионист, мастер эстампа, иллюстратор.  Один из зачинателей модерна и Венского сецессиона.
 Курцвейль, Ярослав (1926—2022) — чехословацкий и чешский математик.

См. также